Kabinett Teufel bezeichnet mehrere Regierungen Baden-Württembergs unter Erwin Teufel (CDU):
Kabinett Teufel I (1991–1992)
Kabinett Teufel II (1992–1996)
Kabinett Teufel III (1996–2001)
Kabinett Teufel IV (2001–2005)